Stephen Hughes peut désigner :
 Stephen Hughes (né en 1976), footballeur anglais ;
 Stephen Hughes (né en 1952), homme politique anglais.